Il singolare del torneo di tennis Ameritech Cup 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Zina Garrison che ha battuto in finale Larisa Neiland 6–3, 2–6, 6–4.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Zina Garrison (campionessa)
 Helena Suková (semifinali)
 Manuela Maleeva (semifinali)

 Jana Novotná (primo turno)
 Mary Joe Fernández (primo turno)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Nataša Zvereva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ameritech Cup 1989